Jean Bassand (vers 1365-1445), moine catholique et bienheureux français
 Jean-Baptiste Bassand (1680-1742), médecin français